Das Adjektiv bengalisch (im Englischen: Bengali) bezeichnet:

 die bengalische Sprache
 die bengalische Schrift
 etwas die Region Bengalen betreffend
 etwas das Volk der Bengalen betreffend
 etwas die Nation Bangladesch bzw. deren Staatsbürger  betreffend, im offiziellen Gebrauch jedoch bangladeschisch
 etwas den indischen Bundesstaat Westbengalen betreffend (westbengalisch)

Bengali ist der deutsche Titel des Filmes The Lives of a Bengal Lancer von Henry Hathaway aus dem Jahre 1935 (siehe Bengali (Film)).

Siehe auch:
 die ostindische Küche der Bengalen in Indische Küche
 den pyrotechnischen Effekt Bengalisches Feuer
 den bengalischen Tiger
 die bengalische Feige